Wiley Prize ist der Name folgender Auszeichnungen:

 Wiley Prize in Biomedical Sciences der Wiley Foundation
 Wiley Prize in Economics der British Academy
 Wiley Prize in Psychology der British Academy